Cachrys trifida är en flockblommig växtart som beskrevs av Philip Miller. Cachrys trifida ingår i släktet Cachrys och familjen flockblommiga växter. Utöver nominatformen finns också underarten C. t. aragonensis.

Källor 

Flockblommiga växter
trifida